1. Dalai Lama ist mehrdeutig:

Gendün Drub
Sönam Gyatsho